Anne River ist der Name folgender Flüsse:

 Anne River (Henry River), Fluss in der Region Canterbury auf der Südinsel Neuseelands
 Anne River (Huon River), Nebenfluss des Huon River in Tasmanien, Australien

Siehe auch:
 Annie River